Springs steht für
 Springs (New York), ein Stadtteil von East Hampton, New York, USA
 Springs (Pennsylvania), eine Stadt in den USA
 Springs (Südafrika), eine Stadt in Südafrika

Springs ist ein Familienname:
 Kandace Springs (* 1989), amerikanische Sängerin und Pianistin

Siehe auch
 Alum Springs Branch, ein Fluss im US-Bundesstaat North Carolina
 Bell Springs
 Golden Springs
 Pine Springs
 Poplar Springs
 Rocky Springs
 Spout Springs
 Spring
 Three Springs
 Twin Springs